Голятиха — посёлок в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Красноармейского сельского поселения. Население —  чел. ().

История

География 
Посёлок находится в лесной местности, у р. Неручь, вблизи впадения в неё реки Масловка.

Уличная сеть представлена одним объектом: ул. Лесная.

Менее, чем в 3 км от посёлка проходит административная граница Свердловского района с Глазуновским районом.

 Географическое положение
Расстояние до

районного центра посёлка городского типа Змиёвка: 15 км.

областного центра города Орёл: 54 км.
 Ближайшие населённые пункты

Поздеево 1 км, Никитовка 2 км, Сандровка 3 км, Ясная Поляна 3 км, Куракинский 3 км, Лисий 4 км, Панская 4 км, Березовка 4 км, Богородицкое 4 км, Шамшино 4 км, Культурная Посадка 5 км, Хорошевский 5 км, Ягодное 5 км, Экономичено 6 км, Егорьевка 6 км, Борисоглебское 6 км, Красная Слободка 6 км, Ивановка 7 км, Кукуевка 7 км, Трубицино 8 км, Новополево 8 км

Население

Инфраструктура

Транспорт 
Поселковые (сельские) дороги.

Примечания 

Населённые пункты на реке Неручь
Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)